Tutti i racconti (The Complete Stories) – raccolta di racconti di Isaac Asimov
 Tutti i racconti (The Complete Stories) – raccolta di racconti di Flannery O'Connor